Jewell může být:

 Jewell County – okres ve státě Kansas v USA

příjmení
 Gareth Jewell (* 1983) – velšský herec
 Sally Jewellová (* 1956) – americká podnikatelka a politička